Mr. Jones at the Ball é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero comédia, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
John R. Cumpson
Florence Lawrence
Mack Sennett
George Gebhardt
Charles Inslee
Arthur V. Johnson
Jeanie Macpherson
Harry Solter
Marion Sunshine

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos